Павел Дашков:
 Дашков, Павел Михайлович (1763—1807) — киевский военный губернатор, генерал-лейтенант.
 Дашков, Павел Петрович (род. 1960) — командующий войсками Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России,
 Дашков, Павел Яковлевич (1849—1910) — российский коллекционер.